Бутунг или бутон — народ в Индонезии, говорящий на языке чиа-чиа. Располагаются на островах Бутунг, Муна и на других соседних островах. Бутунг были мореплавателями и торговцами. Широко расселились по Восточной Индонезии, особенно на Молуккских островах. Вместе с родственными народами в XVII—XX веках входили в .

Население и его быт 
Численность 150 тыс. человек. Живут небольшими разбросанными поселениями. Жилища деревянные, из-за поднятия уровня воды в сезоны дождей часто устанавливаются на сваи. Занимаются земледелием (выращивают культуры, характерные для тропического климата), рыболовством, судоходством, работой по найму, а также мелким ремеслом и торговлей. Реже занимаются добычей и обработкой меди. Вывозят трепангов, черепах, кофе, воск, жемчуг, шкуры и рога буйволов, плавники акул, хлопок. Ввозят рис, железные и глиняные изделия, нитки и ткани. Мужская одежда европеизированная, женская — саронг. Питаются рисом, кукурузной кашей, лепёшками, рыбой, различными приправами. По сей день сохраняется традиционное деление на знать и свободных общинников. Брак матрилокальный, затем неолокальный, о калыме договариваются с деревенским старостой, который выступает в качестве посредника.

Религия и культура 
Говорят на бутунгском языке (принадлежащем к малайско-полинезийской группе, входящей в австронезийскую семью). Оказал влияние на языки соседних островов (Broch 1985:263). Бутунг — мусульмане-сунниты, в их поселениях иногда имеются одна-две мечети (Kenji, Siegel 1990:68). Впервые приняли ислам при султане Мухруме в 1447 году (Abidin, Macknight 1974:165). Реже встречаются христиане. Также сохраняются традиционные верования, такие как анимизм, культ предков.

Литература 
  Народы и религии мира / Глав. ред. В. А. Тишков. М.: Большая Российская Энциклопедия, 1999. - 500 с.
  Бутунг // Советский энциклопедический словарь/ Гл. ред. А. М. Прохоров; редкол.: А. А. Гусев и др.- изд. 4-е - М.: Сов. энциклопедия, 1967. C. 127.
  Трисман В. Г. Народы Восточного и Юго-Восточного Сулавеси // Народы Юго-Восточной Азии. Под редакцией А.А. Губера, Ю.В. Маретина, Д.Л. Тумаркина, Н.Н. Чебоксарова. – М.: Издательство АН СССР, 1966. C. 573.
  Broch H. B. 1985. "Crazy Women are Performing in Sombali": A Possession-Trance Ritual on Bonerate, Indonesia. Ethos. Vol. 13. No. 3. 262-282.
  Kenji T., Siegel J. 1990. Invincible Kitsch or as Tourists in the Age of Des Alwi. Indonesia. No. 50, 25th Anniversary Edition. 61-76.
  Abidin A. Z., Macknight C. C.  1974. The I La Galigo Epic Cycle of South Celebes and Its Diffusion, Indonesia. No. 17. 160-169.

ссылки 
 A Possession-Trance Ritual on Bonerate, Indonesia
 Invincible Kitsch or as Tourists in the Age of Des Alwi
 The I La Galigo Epic Cycle of South Celebes and Its Diffusion

Народы Азии
Юго-Восточная Азия